

Sint-Petrus-en-Urbanuskerk in Huise (Oost-Vlaanderen);
 Sint-Urbanuskerk in Nollevaux (Luxemburg).

Sint-Urbanuskerk in Dorum (Nedersaksen).

Sint-Urbanuskerk (Belfeld)
 Sint-Urbanuskerk in Bovenkerk (Amstelveen);
 Sint-Urbanuskerk in Duivendrecht;
 Sint-Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel;
 Sint-Urbanuskerk in Nes aan de Amstel.

Zie ook 
 Paus Urbanus I

Urbanuskerk